Le Concile de pierre peut désigner :

 Le Concile de pierre, troisième roman de Jean-Christophe Grangé, publié en 2000 ; 
 Le Concile de pierre, film de Guillaume Nicloux sorti en 2006, adapté du roman éponyme de Jean-Christophe Grangé.